Walton Hall steht für:

Bauwerke:
 Walton Hall (Cheshire), Villa in Cheshire
 Walton Hall (Chesterfield), Bauernhaus bei Chesterfield
 Walton Hall (Scottish Borders), Villa in Kelso
 Walton Hall (Staffordshire), Villa bei Eccleshall
 Walton Hall (Walton-on-Trent), Villa in Walton-on-Trent
 Walton Hall (Warwickshire), Herrenhaus bei Wellesbourne
 Walton Hall (West Yorkshire), Herrenhaus bei Wakefield

Orte:
 Walton Hall (Milton Keynes), Stadtteil von Milton Keynes